Mönchwald steht für:

 Mönchwald (Gemeinde Königswiesen), siedlung und Waldgebiet von Königswiesen, Oberösterreich

 ein Waldgebiet beim Areal Mönchhof in Kelsterbach und Raunheim, Hessen, siehe Mönchhof (Raunheim) #Grünflächen und Naherholung

Siehe auch:
 Mönchwaldsee
 Mönchwaldtunnel
 Mönchswald
 Münchwald